Краинский:

 Краинский, Андрей Васильевич — русский микробиолог, открыл антибиотик стрептомицин.
 Краинский, Василий Евграфович — русский сельский хозяин-практик.
 Краинский, Николай Васильевич (1869—1951) — украинский советский психиатр.
 Краинский, Сергей Васильевич (1876—1936) — российский и советский учёный-агроном, садовод.